Roewe Shanghai Masters 2009 je bil jakostni snooker turnir, ki je potekal od 7. do 13. septembra 2009 v Shanghai Grand Stageu, Šanghaj, Ljudska republika Kitajska. Bil je prvi jakostni turnir v sezoni 2009/10 in tretji turnir Shanghai Masters v zgodovini.

Turnir je osvojil Ronnie O'Sullivan, ki je v finalu premagal domačina Lianga Wenboja z izidom 10-5.

Vidnejši dogodki
Tretji igralec sveta po jakostni lestvici, Škot Stephen Maguire, je nastop na turnirju odpovedal zaradi poškodbe rame (notranjega krvavenja mišice).

Nagradni sklad

Zmagovalec: 55.000 £
Poraženec v finalu: 28.000 £
Polfinalist: 14.000 £
Četrtfinalist: 7.525 £
Zadnjih 16 tekmovalcev: 5.370 £
Zadnjih 32 tekmovalcev: 3.640 £
Zadnjih 48 tekmovalcev: 2.050 £
Zadnjih 64 tekmovalcev: 1.400 £

Najvišji niz kvalifikacij: 500 £
Najvišji niz glavnega dela turnirja: 2.000 £

Niz 147 točk kvalifikacij: ? £
Niz 147 točk glavnega dela turnirja: ? £

Skupaj: 300.000 £

Zastopanost po državah
Preglednica prikazuje število igralcev po državah, ki so se uvrstili na glavni del turnirja (v oklepaju je navedeno število igralci, ki so obstali v kvalifikacijah). Oznaka WC pomeni, da so igralci na turnirju nastopili s povabilom organizatorja (wildcard vstopnico).

* V snookerju se, podobno kot pri nekaterih ostalih športih, nesuverene administrativne divizije Združenega kraljestva obravnavajo kot ločene države zavoljo preglednosti in enostavnejše organizacije tekmovanj.

Wildcard krog
Uvodni dan turnirja so priredili wildcard krog, v katerem se je pomerilo 7 na jakostni lestvici najslabše uvrščenih kvalifikantov in 7 lokalnih igralcev amaterjev.

Končnica                                   
{{32TeamBracket-snooker
| RD1 = 1. krogNajveč 9 framov
| RD2 = 2. krogNajveč 9 framov
| RD3 = ČetrtfinaleNajveč 9 framov
| RD4 = PolfinaleNajveč 11 framov
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ricky Walden
| RD1-score01=5
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Mark King
| RD1-score02=1
| RD1-seed03=11
| RD1-team03= Stephen Hendry
| RD1-score03=5
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Marcus Campbell
| RD1-score04=4
| RD1-seed05=15
| RD1-team05= Peter Ebdon
| RD1-score05=1
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Liang Wenbo
| RD1-score06=5
| RD1-seed07=6
| RD1-team07= Ali Carter
| RD1-score07=5
| RD1-seed08=
| RD1-team08= Tian Pengfei
| RD1-score08=3
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Shaun Murphy
| RD1-score09=5
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Michael Holt
| RD1-score10=1
| RD1-seed11=13
| RD1-team11= Joe Perry
| RD1-score11=4
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Jamie Cope
| RD1-score12=5
| RD1-seed13=10
| RD1-team13= Neil Robertson
| RD1-score13=4
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Ken Doherty
| RD1-score14=5
| RD1-seed15=4
| RD1-team15= Stephen Maguire
| RD1-score15=p
| RD1-seed16=
| RD1-team16= Barry Hawkins
| RD1-score16=z
| RD1-seed17=3
| RD1-team17={{Nowrap| Ronnie O'Sullivan}}
| RD1-score17=5| RD1-seed18=
| RD1-team18= Graeme Dott
| RD1-score18=0
| RD1-seed19=9
| RD1-team19= Marco Fu| RD1-score19=5| RD1-seed20=
| RD1-team20= Nigel Bond
| RD1-score20=4
| RD1-seed21=14
| RD1-team21= Ding Junhui
| RD1-score21=5
| RD1-seed22=
| RD1-team22= Stephen Lee
| RD1-score22=2
| RD1-seed23=8
| RD1-team23= Mark Selby
| RD1-score23=3
| RD1-seed24=
| RD1-team24= Stuart Bingham
| RD1-score24=5
| RD1-seed25=7
| RD1-team25= Ryan Day
| RD1-score25=5
| RD1-seed26=
| RD1-team26= Li Yan
| RD1-score26=3
| RD1-seed27=12
| RD1-team27= Mark Allen
| RD1-score27=2
| RD1-seed28=
| RD1-team28= Matthew Stevens
| RD1-score28=5
| RD1-seed29=16
| RD1-team29= Mark Williams
| RD1-score29=5
| RD1-seed30=
| RD1-team30= Joe Swail
| RD1-score30=3
| RD1-seed31=2
| RD1-team31= John Higgins
| RD1-score31=5
| RD1-seed32=
| RD1-team32= Matthew Selt
| RD1-score32=2

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ricky Walden
| RD2-score01=5
| RD2-seed02=11
| RD2-team02= Stephen Hendry
| RD2-score02=1
| RD2-seed03=
| RD2-team03= Liang Wenbo
| RD2-score03=5
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= Ali Carter
| RD2-score04=0
| RD2-seed05=5
| RD2-team05= Shaun Murphy
| RD2-score05=5
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Jamie Cope
| RD2-score06=0
| RD2-seed07=
| RD2-team07= Ken Doherty
| RD2-score07=5
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Barry Hawkins
| RD2-score08=4
| RD2-seed09=3
| RD2-team09=
| RD2-score09=5
| RD2-seed10=9
| RD2-team10= Marco Fu
| RD2-score10=2
| RD2-seed11=14
| RD2-team11= Ding Junhui
| RD2-score11=5
| RD2-seed12=
| RD2-team12= Stuart Bingham
| RD2-score12=2
| RD2-seed13=7
| RD2-team13= Ryan Day
| RD2-score13=5
| RD2-seed14=
| RD2-team14= Matthew Stevens
| RD2-score14=1
| RD2-seed15=16
| RD2-team15= Mark Williams
| RD2-score15= 1
| RD2-seed16=2
| RD2-team16= John Higgins
| RD2-score16=5

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Ricky Walden
| RD3-score01=3
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Liang Wenbo
| RD3-score02=5
| RD3-seed03=5
| RD3-team03= Shaun Murphy
| RD3-score03=5
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Ken Doherty
| RD3-score04=0
| RD3-seed05=3
| RD3-team05=
| RD3-score05=5
| RD3-seed06=14
| RD3-team06= Ding Junhui
| RD3-score06=3
| RD3-seed07=7
| RD3-team07= Ryan Day
| RD3-score07=1
| RD3-seed08=2
| RD3-team08= John Higgins
| RD3-score08=5

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Liang Wenbo
| RD4-score01=6
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= Shaun Murphy
| RD4-score02=5
| RD4-seed03=3
| RD4-team03=

Vir:

Kvalifikacije
Kvalifikacije so potekale od 3. do 6. avgusta 2009 v Prestatynu, Wales.

* Li Hang in Mei Xiwen nista uspela nastopiti v kvalifikacijah zaradi težav z vizami.
** Liangov dvoboj so prestavili na kasnejši termin in ga nato odigrali kar v Šanghaju.

Seznam nizov vsaj 100 točk
Vir:

Kvalifikacije
138 Dominic Dale
135 Gerard Greene
129, 120 Jordan Brown
127 Martin Gould
126 Mark Davis
118, 113, 102 Xiao Guodong
115 Patrick Wallace
114 Andrew Higginson
113 Graeme Dott
112 Robert Milkins
110, 103 Lee Spick
108 Rod Lawler
105 Bjorn Haneveer
105 Matthew Selt
105 Judd Trump
101 Andrew Higginson
100 Tony Drago

Glavni del turnirja
133, 123, 106 Shaun Murphy
132, 101 Ding Junhui
129 Ken Doherty
128, 104 Matthew Selt
122, 103 Ricky Walden
120, 118 Matthew Stevens
118, 102 Liang Wenbo
111 Ryan Day
110, 101 Tian Pengfei
109, 101, 101 Ronnie O'Sullivan
102 Graeme Dott
101 Mark Williams
101 Stuart Bingham

Viri

Zunanje povezave
Galerija slik na World Snooker 

2009
2009 v snookerju